Marioara Popescu (Ciobanu după căsătorie) () este o canotoare din România, dublu laureată cu aur la Los Angeles 1984 și Atlanta 1996.

Note

Legături externe 
 
 

Canotori olimpici români
Nașteri în 1962
Oameni în viață
Medaliați olimpici cu aur români
Canotori la Jocurile Olimpice de vară din 1984
Canotori la Jocurile Olimpice de vară din 1988
Canotori la Jocurile Olimpice de vară din 1996